SAT é um acrónimo para:

Scholastic aptitude test - teste de aptidões escolares
Problema de satisfatibilidade booleana - problema de lógica matemática
Seguro Acidente de Trabalho - um instituto de seguridade social
 SAT - Uma emissora de televisão Agentina   
Desambiguação